La norme CEI 60063, intitulée Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs, définit les valeurs préférentiellement utilisées pour les composants électroniques de type résistance et condensateur.

Elle définit plusieurs séries, nommées En, où n est le nombre de valeurs dans une décade, c'est-à-dire le nombre de valeurs comprises dans l'intervalle [10d ; 10d+1[ pour un entier d quelconque. Autrement dit, une série En est une série géométrique de raison  . Pour n<p, les valeurs d'une série En sont aussi présentes dans la série Ep.

Les valeurs des tableaux ci-dessous sont données pour une seule décade, les autres s'obtiennent en multipliant par 10d, avec d entier quelconque. Par exemple on a, dans la série E3, trois résistances de référence : ,  et , et par extrapolation :  ,  et  ; ,  et  ;   ... ;  ... ;

Tolérances 
Les séries à 2 et 3 chiffres sont en principe associées à une tolérance, mais on trouve, chez les différents fabricants, de nombreuses exceptions à cette règle.

Séries à 1 ou 2 chiffres : E3, E6, E12, E24.

Séries à 3 chiffres : E48, E96, E192 - Ces séries ne sont, en pratique, utilisées quasiment que pour les résistances de précision ±1 % ou mieux.

Valeurs 
Les n valeurs d'une série En forment une progression géométrique et sont ainsi espacées régulièrement de 1/n sur une échelle logarithmique. On pourrait comparer ce système à celui des notes de musique espacées régulièrement sur une échelle logarithmique en 12 demi-tons par octave, dans la gamme chromatique, avec les fréquences correspondantes en progression géométrique comme dans E12. Cependant les valeurs de résistance d'une série sont arrondies à des valeurs conventionnelles.

Voici un exemple correspondant à E12, en prenant la racine douzième de 10 comme incrément.
 

Pour les séries à 2 chiffres, voici donc le tableau des valeurs :

Pour les séries à 2 et 3 chiffres, on obtient le tableau suivant :

Voir aussi

Lien interne 
 CEI 60757 code des couleurs de repérage des résistances

Lien externe 
 Commission électrotechnique internationale

Composant électronique
60063